Nonnenbruch steht für:
 Nonnenbruch (Heiligenhaus), Stadtteil von Heiligenhaus, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen

Nonnenbruch ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Nonnenbruch (1895–1945), nationalsozialistischer Journalist und Propagandist
 Karl-Heinz Nonnenbruch (1941–2006), deutscher Fußballspieler
 Max Nonnenbruch (1857–1922), deutscher Maler
 Wilhelm Nonnenbruch (1887–1955), deutscher Internist und SS-Mitglied